Fox Sports Premium puede referirse a:

 Fox Sports Premium Chile, un paquete de canales de la marca Fox Sports en Chile, que incluye Fox Sports 1, Fox Sports 2 y Fox Sports 3.
 Fox Sports Premium México, canal de televisión mexicano.